Příjmení Koura nese více osob:
 David Koura (* 1977) – český advokát a skaut
 Jan Koura (* 1984) – český historik a politolog
 Petr Koura (* 1978) – český historik a politolog